Aleksandăr Kolev (1992) – calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Božil Kolev (1949) – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Doncho Kolev Danev, meglio conosciuto come Dan Koloff (1892-1940) – wrestler e artista marziale misto bulgaro
 Hristo Kolev (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Ivan Kolev (1930-2005) – calciatore e allenatore di calcio bulgaro, di ruolo attaccante
 Ivan Kolev (1951) – ex lottatore bulgaro, specializzato nella lotta greco-romana
 Ivan Kolev (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Ivan Kolev Vucov (1939-2019) – calciatore e allenatore di calcio bulgaro
 Jordan Kolev (1964) – ex cestista bulgaro
 Minčo Kolev Nejčev (1887-1956) – politico bulgaro
 Stančo Kolev (1937) – ex lottatore bulgaro, specializzato nella lotta libera
 Stojan Kolev (1976) – calciatore bulgaro, di ruolo portiere
 Todor Kolev (1942) – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Todor Kolev (1980) – calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Vladimir Kolev (1953) – ex pugile bulgaro